Le nom Nestor fut utilisé par quelques cyclones tropicaux.

Océan Atlantique 

 Tempête tropicale Nestor (2019), un faible système de courte durée de vie qui a quand même fait des dégâts en Floride ;

Océan Pacifique 

 Typhon Nestor (1997) (T9706, 07W), un super typhon équivalent à la catégorie 5 dans l'échelle de Saffir-Simpson qui a touché les îles Mariannes du Nord.

Tempête tropicale homonyme
Typhon homonyme